

Sigle 
 Albero binario di ricerca 
 Area Border Router – router del protocollo Open Shortest Path First 
 Auditory Brainstem Response  – Risposta uditiva del tronco cerebrale, effettuato sui neonati per diagnosticare la sordità
 Available bit rate – servizio utilizzato nelle reti ATM quando la sorgente e la destinazione non devono essere sincronizzate

Codici 
 ABR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale di Aberdeen, Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)
 ABR – codice vettore ICAO di Air Contractors
 abr – codice ISO 639-3 della lingua abron

Geologia 
 ABR – Calcare di Abriola, provincia di Potenza, sintema stratigrafico della Basilicata

Musica 
 August Burns Red – gruppo musicale metalcore statunitense